związek przyczynowo-skutkowy
 związek przyczynowy

Związki chemiczne 
Związki atomów:
 związki alifatyczne
 związki aromatyczne
 związki chemiczne
 związki diazoniowe
 związki heterocykliczne
 związki karbonylowe
 związki kompleksowe
 związki makrocykliczne
 związki metaloorganiczne
 związki nienasycone
 związki nieorganiczne
 nitrozwiązki
 związki organiczne
 związki wielofunkcyjne

Związki językowe 
 związek frazeologiczny
 związek główny
 związek przynależności
 związek rządu
 związek zgody

Związki ludzkie 
Pary ludzi:
 związek konkubinacki
 związek małżeński
 związek monogamiczny
 związek morganatyczny
 związek partnerski
 związek partnerski w psychologii
 związek partnerski rejestrowany
 związek poligamiczny

Zgrupowania podmiotów 
 związek drużyn harcerskich
 związek wyznaniowy
 związek zawodowy
 → Porównaj też: asocjacja, gmina, grupa, organizacja, parafia, konkubinat, spółka, stowarzyszenie, unia, wieś, wspólnota, zgrupowanie, zrzeszenie

Struktura terytorialna państwa 
W strukturze terytorialnej państwa:
 kraj związkowy
 związek międzygminny

Związki plemienne 
 Związek Latyński
 związek obodrycki
 związek plemion serbskich
 Związek wielecki

Związki państw 
W nazwie niektórych państw, federacji bądź konfederacji (także niedoszłych):
 Niemiecki Związek Celny
 Związek Australijski
 Związek Białorusi i Rosji
 Związek Mjanmy (Birma)
 Związek Federalny Państw Chrześcijańskich
 Związek Niemiecki
 Związek Północnoniemiecki
 Związek Reński
 Związek Serbii i Czarnogóry
 Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich
 Związek Szwajcarski

Sprzymierzenia 
W nazwie związków sprzymierzeńczych (planowanych, trwających lub zakończonych) stron konfliktów i wojen:
 Ateński Związek Morski (Delijski)
 Związek Achajski
 Związek Beocki
 Związek Delficko-Termopilski
 Związek Helleński
 Związek Jaszczurczy
 Związek Koryncki
 Związek Peloponeski
 Związek Pruski
 związek szmalkaldzki

Jednostki wojskowe 
Typ jednostki wojskowej:
 związek operacyjny
 związek taktyczny

Jednostki zbrojne 
W nazwie niektórych związków zbrojnych:
 Organizacja Wojskowa Związek Jaszczurczy
 Polski Związek Bojowy Niepodległość
 Polski Związek Powstańczy
 Związek Chłopski
 Związek Odwetu
 Związek Spartakusa
 Związek Święcony
 Związek Walki Czynnej
 Związek Walki Zbrojnej
 Żydowski Związek Wojskowy

Związki patriotyczne i wyzwoleńcze 
W nazwie niektórych związków patriotycznych i wyzwoleńczych:
 Polski Związek Wolności
 Polski Związek Zachodni
 Związek Jedności Narodowej
 Związek Ludu Polskiego
 Związek Młodzieży Polskiej „Zet”
 Związek Narodu Polskiego (1888)
 Związek Narodu Polskiego (1839)
 Związek na rzecz Demokracji na Białorusi
 Związek Odbudowy Rzeczypospolitej
 Związek Organizacji Wojskowej
 Związek Plebejuszy
 Związek Strzelecki „Strzelec”

Związki kombatanckie 
W nazwie niektórych związków kombatanckich:
 Narodowy Związek Powstańców i Byłych Żołnierzy
 Związek Bojowników o Wolność i Demokrację
 Związek Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych
 Związek Młodzieży Powstańczej
 Związek Powstańców Śląskich
 Związek Weteranów Powstań Śląskich
 Związek Wojacki

Zrzeszenia zawodowe 
W nazwie niektórych zrzeszeń zawodowych:
 Polski Związek Hodowców Koni
 Polski Związek Hodowców Koni Małopolskich
 Związek Artystów Scen Polskich
 Związek Autorów i Kompozytorów Scenicznych (ZAiKS)
 Związek Banków Polskich
 Związek Kontroli Dystrybucji Prasy
 Związek Nauczycielstwa Polskiego
 Związek Ochotniczych Straży Pożarnych
 Związek Polskich Artystów Fotografików
 Związek Polskich Autorów i Kompozytorów
 Związek Rzemiosła Polskiego

Związki zawodowe

Partie polityczne 
W nazwie niektórych partii politycznych i komitetów wyborczych:
 Chrześcijański Związek Jedności Narodowej
 Narodowy Związek na rzecz Całkowitego Wyzwolenia Angoli
 Związek 17 Października
 Związek 90/Zieloni
 Związek Komunistów Jugosławii
 Związek Komunistów Polskich Proletariat
 Związek Ludowo-Narodowy
 Związek Patriotów Polskich
 Związek Wolnych Demokratów

Związki sportowe 

W nazwie niektórych związków sportowych:
 Akademicki Związek Sportowy
 Austriacki Związek Narciarski
 Bułgarski Związek Piłki Nożnej
 Chorwacki Związek Piłki Nożnej
 Czeski Związek Narciarski
 Czeskomorawski Związek Piłki Nożnej
 Estoński Związek Narciarski
 Fiński Związek Narciarski
 Holenderski Związek Nart Wodnych
 Królewski Holenderski Związek Piłki Nożnej
 Kujawsko-Pomorski Związek Szachowy
 Niemiecki Związek Piłki Nożnej
 Polski Związek Akrobatyki Sportowej
 Polski Związek Alpinizmu
 Polski Związek Baseballu i Softballu
 Polski Związek Brydża Sportowego
 Polski Związek Futbolu Amerykańskiego
 Polski Związek Gimnastyczny
 Polski Związek Hokeja na Lodzie
 Polski Związek Hokeja na Trawie
 Polski Związek Koszykówki
 Polski Związek Łyżwiarski
 Polski Związek Łyżwiarstwa Figurowego
 Polski Związek Łyżwiarstwa Szybkiego
 Polski Związek Motorowodny i Narciarstwa Wodnego
 Polski Związek Narciarski
 Polski Związek Orientacji Sportowej
 Polski Związek Piłki Nożnej
 Polski Związek Piłki Siatkowej
 Polski Związek Rugby
 Polski Związek Sportów Wrotkarskich
 Polski Związek Szachowy
 Polski Związek Tenisa Stołowego
 Polski Związek Wędkarski
 Polski Związek Żeglarski
 Słowacki Związek Piłki Nożnej
 Związek Piłki Nożnej Kraju Saary

Pasjonaci 
W nazwie niektórych związków pasjonackich (hobbystycznych):
 Polski Związek Felinologiczny
 Polski Związek Filatelistów
 Polski Związek Krótkofalowców
 Polski Związek Łowiecki
 Polski Związek Motorowy
 Związek Harcerstwa Polskiego
 Związek Harcerstwa Polskiego poza granicami Kraju
 Związek Harcerstwa Polskiego rok założenia 1918
 Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej
 Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej w Kanadzie
 Związek Kynologiczny w Polsce
 Związek Stowarzyszeń „Fandom Polski” (fantastyka)

Młodzież i studenci 
W nazwie niektórych związków dla młodzieży (w tym akademickiej):
 Akademicki Związek Sportowy
 Komunistyczny Związek Młodzieży Polskiej
 Socjalistyczny Związek Młodzieży Wojskowej
 Socjalistyczny Związek Studentów Polskich
 Śląski Związek Akademicki
 Związek Młodzieży Polskiej
 Związek Młodzieży Polskiej „Zet”
 Związek Młodzieży Socjalistycznej
 Związek Młodzieży Wiejskiej
 Związek Młodzieży z Dalekiego Wschodu
 Związek Niezależnej Młodzieży Socjalistycznej
 Związek Niezależnej Młodzieży Socjalistycznej „Życie”
 Związek Polskich Korporacji Akademickich
 Związek Socjalistycznej Młodzieży Polskiej
 Związek Studentów Akademii Medyko-Chirurgicznej w Wilnie
 Związek Walki Młodych

Kościoły 
W nazwie niektórych związków wyznaniowych bądź porozumień pomiędzy kościołami:
 Buddyjski Związek Diamentowej Drogi Linii Karma Kagyu
 Ewangeliczny Związek Braterski w RP
 Górnośląski Związek Metropolitalny
 Karaimski Związek Religijny w RP
 Niemiecki Unitariański Związek Wyznaniowy
 Światowy Związek Baptystyczny
 Związek „Ajapa Yoga”
 Związek Badaczy Biblii w RP
 Związek Buddystów Zen „Bodhidharma”
 Związek Buddyjski „Zen Rinzai” w RP
 Związek Gmin Wyznaniowych Żydowskich w RP
 Związek Religijny Czeskich Unitarian

Mniejszości narodowe i etniczne 
W nazwie niektórych związków mniejszości narodowych i etnicznych:
 Gmina Polska Związek Polaków
 Związek Górnośląski
 Związek Górnoślązaków
 Związek Kurpiów
 Związek Narodowy Polski (w USA)
 Związek Polaków na Białorusi
 Związek Polaków w Niemczech
 Związek Polaków w Wolnym Mieście Gdańsku

Związki komunalne 
W nazwie niektórych związków jednostek podziału terytorialnego:
 Komunalny Związek Gmin Dolina Redy i Chylonki
 Komunikacyjny Związek Komunalny Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego
 Związek Hanzeatycki
 Związek Powiatów Polskich
 Związek Gmin Regionu Kutnowskiego
 Związek Miast Bałtyckich
 Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty
 Związek Miast Nadwiślańskich
 Związek Miast Polskich
 Związek regionalny Saarbrücken
 Związek Sześciu Miast
 → Zobacz też: miasta partnerskie, związek międzygminny

Związki międzynarodowe 
Związki o genezie bądź działalności międzynarodowej:
 Międzynarodowy Związek Krótkofalowców
 Międzynarodowy Związek Telekomunikacyjny
 Światowy Związek Pocztowy

Inne zrzeszenia 
W nazwie niektórych innych stowarzyszeń:
 Krajowy Związek Lokatorów i Spółdzielców
 Polski Związek Katolicko-Społeczny
 Związek Artamanów
 Związek Komunistów
 Związek Literatów Polskich
 Związek Szlachty Polskiej
 Związek Wypędzonych
 Związek Zagraniczny Socjalistów Polskich
 Związek Żołnierzy Ludowego Wojska Polskiego (niekombatancki)

Inne 
 Związek Broni (pociąg)

Zobacz też